Иванов, Николай Яковлевич:
 Иванов, Николай Яковлевич (1912—1987) — советский историк, профессор исторического факультета ЛГУ.
 Иванов, Николай Яковлевич — Георгиевский кавалер; полковник; 28 июля 1907.